Le tournoi de tennis de Moselle 2004 est un tournoi de tennis qui s'est déroulé du 11 au 17 octobre à Metz.

Faits marquants 
 Jérôme Haehnel, sorti des qualifications, remporte le tournoi en simple en battant Richard Gasquet en finale. Il empoche ainsi son premier titre ATP.
 En double, Arnaud Clément et Nicolas Mahut s'imposent face à Ivan Ljubičić et Uros Vico.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moselle

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Moselle 2004
ATP 2004
Tennis en France en 2004
Tennis en octobre 2004